Буринський — українське, російське або білоруське прізвище

Жіноча форма — Буринська

Походження 

Прізвище Буринський утворене від прізвиська Бура, яке сходить до слов'янського кореня «бур», має кілька значень: «хвилювати, бушувати», «стати бурим», «багато пити». Таким чином, прізвисько Бура може вказувати на особливості поведінки або характеру предка.

Згідно з іншою гіпотезою, в основі цього прізвища лежить прізвисько Буря, яке могла отримати запальна людина або дитина, що народилася в сильну негоду.

Суфікс -ський, за допомогою якого утворилося прізвище Буринський, за своїм походженням є росіянином. З плином часу він набув широкого поширення в українській, білоруській, а також західнослов'янській ономастиці. Популярність цієї фамільної моделі пояснюється тим, що спочатку прізвища на -ський давалися тільки представникам знатних родів, а пізніше цей елемент став часто використовуватися з метою прикрасити, «облагородити» прізвище. Бура, згодом отримав прізвище Буринський.

Відомі носії 

 Станіслав Буринський (Буржинський) — український шляхетич з родини гербу «Тривдар», осілої з початку XVI ст. на Поділлі.

 Буринська Ніна Миколаївна (1927—2017) — український педагог, класик вітчизняної методики хімії, доктор педагогічних наук (1989), професор (1991), заслужений учитель України (1984).

Див. також 

 Буринь

Примітки